Star Flyer (oder StarFlyer) bezeichnet:
 Star Flyer (Schiff), ein Kreuzfahrt-Segelschiff
 StarFlyer, eine japanische Billig-Fluggesellschaft 

Siehe auch:
 Starflyer (Fahrgeschäft)